Allure steht für:

 Allure (Band), US-amerikanische Girlgroup
 Allure (Magazin), US-amerikanisches Frauenmagazin
 ein Pseudonym von Tiësto (* 1969), niederländischer DJ
 Allure of the Seas, ein Kreuzfahrtschiff
 ein Parfum vom Chanel

Siehe auch:
 Allüre